Schweiziska superligan 2013/2014 var den 117:e säsongen av högstaligan i fotboll i Schweiz. Basel var regerande mästare och blev det även 2014 då man framgångsrikt försvarade titeln då man tog sin 5:e titel i rad.

Lag

Arenor och orter

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Externa länkar
Officiell hemsida 
Officiell hemsida 

2013/2014
Fotbollssäsongen 2013/2014
2013 i Schweiz
2014 i Schweiz